En arabe, 'urf ou 'orf (arabe : عُرْف) signifie « us et coutume » ou « le convenable ».
 En médecine, l'orf est un virus responsable d'une affection cutanée.
 En génétique, ORF () correspond à un cadre de lecture ouvert.

Sigle

ORF, sigle composé des trois lettres O, R et F, peut faire référence à :

 Österreichischer Rundfunk, la radiotélédiffusion publique autrichienne
 Cadre ouvert de lecture (de l’anglais open reading frame)
 Aéroport international de Norfolk, en Virginie aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports
 Observatoire régional du foncier d’Île-de-France